Markéta Bourbonská (5. února 1438 – 24. dubna 1483) byla dcerou Karla I., vévody bourbonského (1401–1456) a Anežky Burgundské (1407–1476).

Dne 6. dubna 1472 se stala první manželkou Filipa II., vévody savojského (1443–1497). Její děti z tohoto manželství byly:

 Luisa (11. září 1476 – 22. září 1531), ⚭ 1488 Karel z Angoulême (1459 – 1. ledna 1496), hrabě z Angoulême
 Jeroným (*/† 1478)
 Filibert II. (10. dubna 1480 – 10. září 1504), savojský vévoda, kníže piemontský, hrabě z Aosty, Maurienne a Nice a titulární král kyperský, jeruzalémský a arménský,
 ⚭ 1496 Jolanda Luisa Savojská (1487–1499)
 ⚭ 1501 Markéta Habsburská (10. ledna 1480 – 1. prosince 1530)

Zemřela 24. dubna 1483 v Château de Pont d'Ainz.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourboni
Savojské vévodkyně
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Pohřbení v klášteře Brou
Narození 5. února
Úmrtí 24. dubna
Narození v roce 1438
Úmrtí v roce 1483
Ženy
Savojské princezny